Mortara (stad), een stad in de Noord-Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije);
 Edgardo Mortara, een Italiaanse man die als jongetje het middelpunt werd van een religieus-politiek conflict tussen de Pauselijke Staat op het Italiaanse schiereiland en een groot aantal verschillende landen en joodse organisaties;
 Edoardo Mortara, een Italiaans autocoureur.